Marchantiales är en ordning av bladmossor. Marchantiales ingår i klassen levermossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Marchantiales 64 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Levermossor
Marchantiales